Campeán puede hacer referencia a:

 Casaseca de Campeán, municipio de la provincia de Zamora, España. 
 Pueblica de Campeán, localidad del municipio de Pereruela, provincia de Zamora, España.
 Villanueva de Campeán, municipio de la provincia de Zamora, España.